Бланкензе може бити:

 Бланкензе (Ворпомерн), општина у њемачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија у округу Икер-Рандов.
 Бланкензе (Мекленбург), општина у њемачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија у округу Мекленбург-Штрелиц.